Karoff ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Karoff, Regisseur und Filmproduzent 
 Martina Karoff (* 1956), deutsche Juristin, Rechtsanwältin und Richterin